PR-токси́н — сесквитерпеновый микотоксин, продуцируемый рядом видов рода , в частности, .

Свойства 
Чистое вещество образует бесцветные кристаллы с температурой плавления 155—157 °C.

Нерастворимы в воде, гексане, соляной кислоте, натриевой щёлочи. Растворимы в хлороформе, тетрахлорметане, метаноле, этаноле, ацетоне, диэтиловом эфире, диоксане.

Ингибитор РНК-полимеразы, также ингибирует синтез белка, обладает мутагенным и, возможно, канцерогенным действием.

Максимум светопоглощения — при 249 нм.

В сырах, при производстве которых используется , не обнаруживается, поскольку, по-видимому, реагирует с аминокислотами с образованием менее токсичного имина и имида.

История 
Структура вещества была определена в 1975 году.

Биосинтез 
PR-токсин образуется из сесквитерпена аристолохена. Наличие аристолохена среди летучих метаболитов, продуцируемых штаммом гриба, используется для диагностирования способности к образованию токсина.

Примечания

Литература 
 
 

Микотоксины
Сесквитерпены